

Musica 
 Von – gruppo musicale black metal statunitense
 Von – album dei Sigur Rós del 1997

Linguistica
 Von – preposizione tedesca